Éric Lacroix (né le  à Montréal dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier gauche. Il est le fils de l'homme de hockey sur glace professionnel, Pierre Lacroix .

Biographie

Statistiques 

|-
| 1990-1991 ||Université de St. Lawrence ||ECAC ||30 ||12 ||7 ||19 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992 ||Université de St. Lawrence ||ECAC ||34 ||11 ||21 ||32 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1992-1993 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||76 ||15 ||19 ||34 ||59 ||9 ||5 ||3 ||8 ||4
|-
| 1993-1994 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||59 ||17 ||22 ||39 ||69 ||11 ||5 ||3 ||8 ||6
|-
| 1993-1994 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1994-1995 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 || Roadrunners de Phoenix ||LIH ||25 ||7 ||1 ||8 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 || Kings de Los Angeles ||LNH ||45 ||9 ||7 ||16 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Kings de Los Angeles ||LNH ||72 ||16 ||16 ||32 ||110 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 || Avalanche du Colorado ||LNH ||81 ||18 ||18 ||36 ||26 ||17 ||1 ||4 ||5 ||19
|-
| 1997-1998 || Avalanche du Colorado ||LNH ||82 ||16 ||15 ||31 ||84 ||7 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 1998-1999 || Avalanche du Colorado ||LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Kings de Los Angeles ||LNH ||27 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Rangers de New York ||LNH ||30 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Rangers de New York ||LNH ||70 ||4 ||8 ||12 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Rangers de New York ||LNH ||46 ||2 ||3 ||5 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||9 ||0 ||1 ||1 ||4 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0

| 472 || 67 || 70 || 137 || 361 || 30 || 1 || 5 || 6 || 25

Références 

Naissance en juillet 1971
Naissance à Montréal
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur de hockey sur glace des Saints de St. Lawrence
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Sénateurs d'Ottawa